Michener ist der Familienname folgender Personen:

 Earl C. Michener (1876–1957), US-amerikanischer Politiker
 James A. Michener (1907–1997), US-amerikanischer Schriftsteller
 Roland Michener (1900–1991), kanadischer Diplomat und Politiker